Frank Vincent Gattuso, detto Frank Vincent (1937-2017) – attore statunitense
 Gennaro Gattuso (1978) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Giacomo Gattuso (1968) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Luigi Luciano Gattuso, detto Gigino Gattuso (1903-1921) – fascista italiano
 Luca Gattuso (1964) – conduttore e giornalista radiofonico italiano
 Sébastien Gattuso (1971) – velocista e bobbista monegasco